In Enschede zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Enschede Hoog & Droog) gebouwd in 1890
 Watertoren (Enschede Janninktoren) gebouwd in 1900
 Watertoren (Enschede Menkotoren) gebouwd in 1912